Bosznia-Hercegovina
Drinovci falu Grude községben, a Nyugat-Hercegovinai kantonban

 Horvátország
Drinovci falu Drniš községben, Šibenik-Knin megyében